Ел Гранде има више значења:

 Ел Гранде (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гранде (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику